

Чебани — присілок, Афанасьєвський район, Кіровська область
 Чебани — присілок, Балезінський район, Удмуртія